Franklyn puede referirse a:

 Franklyn Bellamy, actor británico.
 Franklyn Duarte, político venezolano
 Franklyn Germán (1980-), pitcher de béisbol dominicano.
 Franklyn Gracesqui (1979-), pitcher de béisbol dominicano.
 Franklyn Seales (1952–1990), actor estadounidense.

Véase también 

 Franklin (desambiguación)